Пи́тер Ме́йхью (; , , Ричмонд-апон-Темс — , , Техас) — английский и американский актёр, филантроп и предприниматель. Наиболее известен по роли Чубакки в IV—VII эпизодах саги «Звёздные войны».

Биография 
Питер Мейхью родился  в районе Барнс лондонского боро Ричмонд-апон-Темс в семье полицейского.

До начала звёздной карьеры работал служащим в больнице.

Карьера в кино
Свою дебютную роль сыграл в фильме «Синдбад и глаз тигра» в 1977 году. Эту роль получил совершенно случайно, когда продюсеры фильма увидели его фотографию в одной из газет в статье о людях с большими ногами. Так Питер Мейхью получил роль Минотавра.

Режиссёру Джорджу Лукасу в его первом фильме «Звёздные войны» требовался актёр, который смог бы подойти на роль обезьяноподобного существа Чубакки. Первоначально на эту роль претендовал бодибилдер Дэвид Проуз, однако позже он был утверждён на роль Дарта Вейдера. Как сказал Лукас, «всё, что пришлось сделать Мейхью, чтобы получить роль Чубакки, это просто встать в полный рост», который составлял 2 метра 21 см.
Озвучивал Чубакку не сам Питер Мейхью, а звукорежиссёр Бен Бёртт, который работал над всеми сериями «Звёздных войн».

Позднее Мейхью мог исполнить роль Чужого в одноименном фильме, однако роль досталась Боладжи Бадеджо.

Личная жизнь
В 1999 году в возрасте 55 лет Питер Мейхью женился на Энджи Люкер ().

17 октября 2005 года Питер Мейхью стал гражданином США. Проживал в городе Гранбери (Техас), владел собственным бизнесом.

В 2013 году перенёс операцию на коленях, после чего был вынужден ходить с тростью. В 2015 году был госпитализирован в связи с воспалением легких.

Мейхью умер 30 апреля 2019 года в своём доме в Техасе.

Фильмография

Кинематограф

Телевидение

Примечания

Ссылки 

 
 
 Interview with Peter Mayhew on Slice of SciFi
 Interview with Peter Mayhew on Monster Island News

Люди-гиганты
Киноактёры США
Киноактёры Великобритании